Penčo Slavejkov – poeta bulgaro
 Petko Slavejkov – poeta, pubblicista, attivista, propagandista culturale e folklorista bulgaro
 Stanislav Slavejkov – cestista bulgaro